Heydweiller ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Heydweiller (1856–1926), deutscher Physiker
 Ernst Heydweiller (1860– nach 1928), deutscher Reichsgerichtsrat 
 Friedrich Heydweiller (1778–1848), preußischer Landrat
 Jakob Benjamin Heydweiller (1787–1836), preußischer Landrat

Siehe auch:
 Hermann Heydweiler (1848–1918), preußischer Landrat